Hagecius steht für:

 Thaddaeus Hagecius, böhmischer Astronom und Arzt
 Václav Hájek z Libočan, böhmischer Chronist
 Hagecius (Mondkrater), benannt nach Thaddaeus Hagecius

Siehe auch:

 Hajek
 Hayek